Maria Pavlovna af Rusland kan referere til flere personer:

 Maria Pavlovna af Rusland (1786-1859) – datter af Paul 1. af Rusland, gift med storhertug Karl Frederik af Sachsen-Weimar-Eisenach
 Marie af Mecklenburg-Schwerin, i Rusland kaldet Maria Pavlovna (1854-1920) – datter af storhertug Frederik Frans 2. af Mecklenburg-Schwerin, gift med storfyst Vladimir Aleksandrovitj af Rusland
 Maria Pavlovna af Rusland (1890-1958) – datter af storfyrst Pavel Aleksandrovitj af Rusland, gift med prins Wilhelm af Sverige